Смолосемя́нник () — род растений семейства , включающий в себя около двухсот видов, распространённых в тропиках и субтропических областях восточного полушария: в прибрежных влажных лесах, на склонах гор в Восточной и Юго-Восточной Азии, Австралии, Океании, частично в Африке и Черноморском побережье России.

Биологическое описание 
Вечнозеленые деревья и кустарники высотой от 2 до 30 метров. Листья очередные, простые, цельнокрайные или слабо зубчатые, кожистые, длиной 10-15 см, зелёной с светлым краем окраски; расположены спирально. Цветки мелкие одиночные или собраны в соцветия (на верхушке побегов или пазушные), образующие зонтики или щитки. Каждый цветок состоит из пяти чашелистиков и пяти лепестков белого или жёлтого цвета (у некоторых видов красного цвета). Цветки часто обладают сладким ароматом. Плод — коробочка с липким смолообразным содержимым, содержащая множество семян, раскрывается при созревании. Семена покрыты липким смолистым веществом.

Некоторые виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 110 видов:

Таксономическая схема

Использование 
Некоторые из представителей рода являются декоративными растениями с ароматными цветками. В культуре растения предпочитают рассеянный свет (без прямых солнечных лучей) и потому часто используется для озеленения зимних садов. Плохо переносят пересадку, поэтому у взрослых растений пересадку заменяют сменой верхнего слоя грунта. Подвержены фузариозу и поражениям вредителями (японской восковой ложнощитовкой, лавровой листоблошкой и трипсом).

Примечания

Ссылки 
 Pittosporum patulum recovery plan, 1999—2009

Смолосемянниковые
Флора Австралии
Флора Юго-Восточной Азии